Cet article donne le nombre de monuments historiques par commune en France ayant 20 biens immobiliers protégés ou plus.

En 2020,  communes possèdent au moins un édifice protégé au titre des monuments historiques ( des communes de France).

Statistiques 

De façon synthétique, la répartition est à peu près la suivante :
 une commune sur deux sans aucun édifice protégé () ;
 une commune sur quatre avec un seul édifice () ;
 une commune sur cinq avec plus d'un édifice ().

Liste 

La liste suivante recense les  comptant au moins  protégés aux monuments historiques.

Voir aussi

Articles connexes 
 Monument historique (France)
 Nombre de monuments historiques par département français

Liens externes 

 Monuments Historiques : liste des Immeubles protégés au titre des Monuments Historiques, sur data.gouv.fr () 
 Insee, Population municipale par commune (2018) 
 Insee, Nombre de communes en France ()